Prästasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Prästasjön, Halland, sjö i Hylte kommun,  (10,3 ha)
Prästasjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (12,8 ha)

Se även
Prästsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn